Баркова — русская фамилия, женская форма фамилии Барков. Известные носители:
 Баркова, Александра Леонидовна (род. 1970) — российская исследовательница мифологии, фольклорист, буддолог, писательница, переводчица и коллекционер кимоно.
 Баркова, Анна Александровна (1901—1976) — русская поэтесса и прозаик, драматург, публицист.
 Баркова, Валентина Владимировна (род. 1971) — советская и российская футболистка.
 Баркова, Галина Павловна (1936—2009) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (1994).
 Баркова, Людмила Дмитриевна (род. 1944) — советская учительница, депутат Верховного Совета СССР.
 Баркова, Ульяна Спиридоновна (1906—1991) — бригадир фермы крупного рогатого скота, дважды Герой Социалистического Труда.
 Ядринцева, Аделаида Фёдоровна (урожд. Баркова; 1856—1888) — российская журналистка, писательница, переводчица, этнограф.